24K Magic – album di Bruno Mars del 2016
 24K Magic – singolo di Bruno Mars del 2016, estratto dall'omonimo album
 24K Magic World Tour – tour mondiale di Bruno Mars in promozione all'omonimo album